Трудовые армии — военизированные формирования в Советской Республике, которые создавались в 1920–1921 годах на базе управлений (штабов), частей обеспечения и запасных частей РККА, а также неофициальное название системы принудительной трудовой повинности населения, призывавшегося в организованные по военному образцу трудовые подразделения в 1942–1946 годах и в послевоенное время.

Выделяют два периода существования трудовых армий:

 трудовые армии 1920–1921 годов — собственно трудовая армия в советской историографии;
 трудовые армии 1942–1946 годов — официально считались частью НКВД, а позже республиканских и областных МВД.

См. также 
 Военный коммунизм
 Трудовая повинность
 Тыловое ополчение
 Рабочая бригада обороны Варшавы
 Ленинградская армия народного ополчения
 ГУЛаг

Ссылки 
 Л. Троцкий На пути к социализму. Хозяйственное строительство Советской республики.
 Трудовые армии
 Волынец А. Трудовые армии Троцкого